Чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів 1989 — двадцять другий чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів. Чемпіонат пройшов у Києві (СРСР) з 2 по 10 квітня 1989. Чемпіоном Європи стала юнацька збірна СРСР.

Група А

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

7-е місце

Румунія вибула до Групи «В».

Призи та нагороди чемпіонату

Група В 
Матчі пройшли 17 березня — 23 березня 1989 у Клагенфурті (Австрія).

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Перша група

Втішна група

Польща підвищилась до Групи «А», Болгарія вибула до Групи «C».

Група C 
Матчі пройшли 25 — 30 березня в Пучсарді (Іспанія).

Іспанія підвищилась до Групи «В».

Посилання 
 Архів 

1989
1989 у хокеї з шайбою
1989 в українському спорті